Jessica Heller (* 1990 in Zwenkau) ist eine deutsche Krankenpflegerin und Politikerin (CDU). Sie ist seit 2014 Stadträtin in Leipzig und seit Januar 2021 Mitglied des CDU-Bundesvorstands.

Leben 
Heller wuchs in Leipzig-Hartmannsdorf bei ihrer alleinerziehenden Mutter und ihren Großeltern auf. Ihre Großeltern kamen aus den Orten Bösdorf beziehungsweise Eythra, die sie wegen des Braunkohletagebaus verlassen mussten.
Nach dem Abitur 2008 am Johannes-Kepler-Gymnasium Leipzig absolvierte Heller bis 2011 eine Ausbildung zur Krankenpflegerin am Carl-von-Basedow-Klinikum Merseburg. Danach arbeitete sie am Herzzentrum Leipzig.

Ab 2014 arbeitete sie dort kurzzeitig am Royal Bournemouth Hospital in der Grafschaft Dorset, kehrte jedoch innerhalb weniger Monate nach Leipzig zurück, um ihr Stadtratsmandat wahrzunehmen.

Für die Stadtratswahl 2014 stellte die CDU Leipzig Heller als parteilose Kandidatin auf Platz 6 ihrer Liste für Wahlbezirk 5 (Leipzig-Südwest) auf. Obwohl Heller den direkten Einzug knapp verpasste, konnte sie für eine Kandidatin, die ihr Amt nicht antrat, in den Stadtrat nachrücken. 2015 trat sie in die CDU ein.

Ab 2015 studierte Heller Medizin. Im Jahr 2018 brach sie es ab – nach ihren Angaben, um ihre Großmutter pflegen zu können – und arbeitet seither am Universitätsklinikum Leipzig auf der internistischen Intensivstation.

2019 wurde sie für Listenplatz 1 der CDU aufgestellt und im Wahlbezirk 5 wiedergewählt. Außerdem wurde sie Ortschaftsrätin der Ortsteile Hartmannsdorf, Knautnaundorf und Rehbach.
Im Stadtrat wurde sie zur Vorsitzenden des Fachausschusses Allgemeine Verwaltung gewählt.

Im selben Jahr wurde Heller als Beisitzerin Vorstandsmitglied der sächsischen Frauen-Union.

2021 wurde sie Mitglied der Pflegegewerkschaft Bochumer Bund.

Heller ist Mitglied im Aufsichtsrat der Klinikum St. Georg gGmbH.

Bei der Bundestagswahl 2021 wurde Heller von der CDU für den Wahlkreis Leipzig II (153) aufgestellt. Sie errang mit 16,5 % der Erststimmen das viertstärkste Ergebnis in diesem Wahlkreis. Mit Listenposition 6 verpasste Heller knapp den Einzug über die Landesliste der CDU Sachsen. Sie ist jedoch erste Nachrückerin für den Fall, dass ein sächsischer CDU-Mandatsträger aus dem Bundestag ausscheidet.

Beim 34. Parteitag der CDU wurde Heller von der Jungen Union für den Bundesvorstand der CDU nominiert und am 22. Januar 2022 mit 73,36 % der Online-Stimmen der Delegierten gewählt.

Heller lebt mit ihrem Lebenspartner in Hartmannsdorf.

Politische Positionen 

Heller setzt sich für eine stärkere Digitalisierung im Gesundheitssystem und bessere Arbeitnehmervertretung von Krankenpflegern und Therapeuten ein. Außerdem fordert sie die „Gleichberechtigung und Gleichstellung der Geschlechter“.

Weblinks 
 Persönliche Website
 
 Jessica Heller im Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig

Einzelnachweise 

Politiker (21. Jahrhundert)
Kommunalpolitiker (Sachsen)
Person (Leipzig)
CDU-Bundesvorstand
Deutscher
Geboren 1990
Frau